Molekulska formula -{C25H28O3}- se može odnositi na:

 Estradiol benzoat
 Etofenproks